

Cinema e televisione 
 Poseidon – film del 2006 di Wolfgang Petersen
 Poseidon - Il pericolo è già a bordo – film televisivo del 2005

Marina 
 Poseidon – piroscafo austro-ungarico, varato nel 1885
 Poseidon – sottomarino autonomo a testata nucleare russo

Altro 
 4341 Poseidon – un asteroide
 Giardini Poseidon – giardini di Forio
 Nettuno (Poseidon) – personaggio del manga e anime I Cavalieri dello zodiaco
 Poseidon – un'Arma ancestrale che compare nel manga e anime One Piece
 UGM-73 Poseidon  – missile balistico statunitense

Pagine correlate 
 Poseidone (disambigua)
 Poseidonia (disambigua)